Langer Turm steht für
Langer Turm (Aachen)
Langer Turm (Calw)